Robin Williamson (1889-1935), réalisateur américain
 (1943- ), musicien écossais